Salonen ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Salonen (1929–1999), finnischer Eishockeyspieler 
 Eija Salonen (* 1975), finnische Biathletin
 Esa-Pekka Salonen (* 1958), finnischer Dirigent und Komponist
 Hannu Salonen (* 1972), finnischer Filmregisseur
 Jimi Salonen (* 1994), finnischer Freestyle-Skier
 Juha Salonen (* 1961), finnischer Judoka
 Olavi Salonen (* 1933), finnischer Mittelstreckenläufer
 Pauli Salonen (1916–2009), finnischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer
 Reima Salonen (* 1955), finnischer Leichtathlet
 Satu Salonen (* 1973), finnische Skilangläuferin
 Susanna Salonen (* 1966), Kamerafrau, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Timo Salonen (* 1951), finnischer Rallyefahrer
 Toivo Salonen (1933–2019), finnischer Eisschnellläufer
 Tuukka Salonen (* 1977),  finnischer Fußballspieler